Wellenflug steht für
 Wellenflug (Fahrgeschäft), einen Typ Fahrgeschäft, der sich aus dem Kettenkarussell entwickelt hat
 Wellenflug (Vögel), eine Form des Vogelflugs und ein wellenförmig geflogenes Kunstflugmanöver
 Segelflug#Wellenflug, eine Technik zur Höhengewinnung beim Segelflug
 Wellenflug (Roman), ein Roman von Constanze Neumann